Die Dreiband-Europameisterschaft 2012, ein Turnier in der Billarddisziplin Dreiband, wurde vom 24. bis zum 27. Mai 2012 in Istanbul, Türkei ausgetragen.

Geschichte 

Neuer Europameister wurde der Grieche Filipos Kasidokostas, der seinen niederländischen Gegner Raimond Burgman mit 40:26 in 25 Aufnahmen schlug. Für den jungen Griechen war das sein zweiter internationaler Titel, nach der Dreiband-WM und drei WM- sowie einem EM-Titel bei den Junioren. Gemeinsame Dritte wurden der deutsche Nationalspieler und mehrfache Welt- und Europameister Martin Horn und der Türke Murat Naci Çoklu. Horn konnte noch im Viertelfinale Titelverteidiger Dick Jaspers aus Holland schlagen, bevor der Essener dann im Halbfinale dem späteren Silbermedaillengewinner Burgman, in 28 Aufnahmen, mit 37:40 unterlag.

Turnierdetails

Preisgeld

Gruppenphase 

Gespielt wurde am 24. und 25. Mai 2012 im Round Robin-Modus.

Anmerkungen
 *1 Beste Höchstserie
 *2 Bester Einzeldurchschnitt (BED) – gleich mit Dick Jaspers im Achtelfinale

Hauptrunde 

Anmerkungen
 *1 Bester Einzeldurchschnitt (BED) – gleich mit Tayfun Taşdemir in Gruppenphase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2012
Billardturnier in Istanbul